Englischer Garten (München), park in München
 Englischer Garten (Meiningen), park in Meiningen
 Englischer Garten (Berlin), park in de "Großer Tiergarten" van Berlijn